Надписи на гобелене из Байё представляют собой текстовые подписи на гобелене из Байё и описывают события, которые привели к завоеванию Англии норманнами. Все подписи сделаны на средневековой латыни.

Описание 
Гобелен из Байё был создан предположительно по заказу епископа Одо, возможно одновременно с постройкой собора в Байё  в 1070-е годы и был завершен в 1077 году. Его вышивки сделаны шерстяной нитью по льняной основе. На многих сценах ковра присутствуют надписи, которые указывают на имена участников или места события. Почти все надписи вышиты темно-синей, почти чёрной шерстью, но ближе к концу используется различный цвет для отдельных слов, а иногда и для отдельных букв. Последние метры ковра были утрачены в неизвестное время, а последняя надпись «Et fuga verterunt Angli» сделана перед 1814 годом в период антианглийских настроений. Первая надпись на ковре («Edward») также является поздней реставрацией.

Текст написан в основном на латыни, хотя иногда в нём заметно английское влияние. Личные имена не латинизированы, а написано полностью на английском, как и некоторые места действия. Во фразе «at Hestenga ceastra» видны явные признаки староанглийского; по латыни должно было бы быть написано «ad Hastingae castra». Некоторые французские имена записаны в архаичной форме («Rednes») или в англицизированной («Bagias»). Для упоминания нормандцев иногда используется слово «Franci», хотя в то время нормандцы не считали себя французами, хотя и говорили на французском языке.

Латинский текст с русским переводом

Комментарии

Примечания

Литература 
 Douglas, D.C., English Historical Documents 1042—1189, London, 1959, Bayeux Tapestry, pp. 232—278

Нормандское завоевание Англии
Вышивки
Латинские надписи
Объекты реестра «Память мира»